Huancabamba (stad), een stad in Peru
Huancabamba (provincie), een provincie van Peru
Huancabamba (district), een district van Peru